Шустов Борис — дендролог і лісівник родом із Чернігівщини.
 Шустов Віктор Миколайович — учасник Афганської війни 1979–1989 та російсько-української війни.
Прізвища